Jurassic Park  o Parc Juràssic (novel·la) , novel·la de ciència-ficció i aventures, escrita per Michael Crichton el 1990
 Jurassic Park  o Parc Juràssic ,  pel·lícula de ciència-ficció dels Estats Units, dirigida per Steven Spielberg
 Jurassic Park (franquícia), saga literària i cinematogràfica que va començar amb la novel·la
 Jurassic Park (banda sonora)
 Jurassic Park (cançó), cançó de Weird Al Yankovic de l'àlbum Alapalooza
 Jurassic Park (pinball), màquina de pinball creada per Data East
 Jurassic Park (videojoc de NES), videojoc basat en la pel·lícula i la novel·la del mateix nom per a Nintendo Entertainment System (NES)
 Jurassic Park (videojoc recreatiu), videojoc recreatiu de rail shooter desenvolupat per Sega el 1994
 Jurassic Park (videojoc de Sega), videojoc per a Sega Mega Drive/Genesis publicat per Sega i creat per BlueSky Software
 Jurassic Park (videojoc de SNES), videojoc de Super NES/Super Famicom basat en la novel·la de Michael Crichton, desenvolupat per Ocean Software
 Jurassic Park III, pel·lícula de ciència-ficció i thriller americana estrenada el 2001
 Jurassic Park: Chaos Island, joc d'ordinador que es va posa a la venda l'any 1997 coincidint amb el llançament d'El món perdut: Parc Juràssic II
 Jurassic Park Interactive, videojoc d'acció amb estratègia basat en la pel·lícula de 1993 Parc Juràssic
 Jurassic Park: Operation Genesis, videojoc per ordinador, Xbox i PlayStation 2 basat en la novel·la
 El món perdut: Jurassic Park, pel·lícula estatunidenca de 1997 dirigida per Steven Spielberg